Els tomàtics al forn són un plat típic i tradicional de la cuina menorquina que aprofita els productes del camp. Es tracta d'un plat o actualment més sovint un acompanyament molt senzill a base de tomàtics de ramellet tallats per la meitat i gratinats amb pa ratllat, all i julivert. Avui, aquest plat s'acompanya de carn en la seva elaboració però aquest fet no es donava fa relativament poc pel fet que la carn resultava cara pels habitants menorquins. Es poden menjar de dues maneres, tant calents acabats de treure del forn, com freds acabats de treure del frigorífic.

Per a la seva preparació es tallen els tomàtics per la meitat i es col·loquen dins una palangana de manera que les meitats quedin boca amunt. Es posa mig got d'aigua dins de palangana de manera que no cobreixi els tomàquets. Damunt cada tomàquet es posen dues cullerades petites de sucre i es tapen els tomàtics amb el pa ratllat de manera que quedin tot coberts. Quan tenim això tallam ells dos alls en trossets petits i els escampem per damunt del pa ratllat juntament amb l'all. Es posa la palangana dins el forn a una temperatura de 200 °C uns 15 minuts.

Vegeu també 
 Llista de plats típics menorquins
 Gastronomia balear

Enllaços externs 

 Tomàtics i patates as forn
 Cuina menorquina d'ahir i d'avui

Plats de Menorca